Pienzenau kann stehen für:

 Pienzenau, bayerisches Adelsgeschlecht
 Pienzenau (Bruck), Siedlung in der Gemeinde Bruck im Landkreis Ebersberg, Bayern

 Großpienzenau, Dorf in der Gemeinde Weyarn im Landkreis Miesbach, Bayern
 Kleinpienzenau, Kirchdorf in der Gemeinde Weyarn im Landkreis Miesbach, Bayern
 Schloss Pienzenau oder Ansitz Pienzenau, Ansitz im Stadtteil Obermais in Meran, Südtirol, Italien
 Burg Pienzenau, Burgstall bei Großpienzenau im Landkreis Miesbach, Bayern